Лани Минелла (, родилась 25 октября 1959 года) — актриса, которая озвучивала персонажей в большом количестве компьютерных игр, а также нескольких теле- и аниме-сериалах, благодаря её редкому 4-октавному голосу и вытекающей из него возможности сымитировать практически любой голос (на официальном сайте актрисы есть несколько записей, демонстрирующих её талант). Дорожки озвучивания от Лани Минеллы можно услышать в более чем пятистах компьютерных играх, мультфильмах и аниме. Кроме того, её голос был использован во множестве национальных и международных радио- и телевизионных рекламных роликах, в аудиокнигах, веб-сайтах, автомобильных навигационных системах, игрушках, аттракционах (в частности в Disneyland'e и Legoland’е).

Проекты, где была задействована Лани 

 .hack//SIGN
 7th Legion
 40 Winks
 Advent Rising
 AirBlade
 Alien Resurrection
 Amnesia: The Dark Descent
 Amnesia: Justine
 Astal
 AstroPop
 Backyard Baseball 2003
 Baldur’s Gate
 Bejeweled Twist
 Bendy and the ink machine
 Big Red Racing
 Blood II: The Chosen
 Blue Stinger
 Bomberman World
 BoomBots
 Borderlands
 Bubsy 3D
 Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth
 Champions Online
 Chrome
 Clive Barker's Undying
 Cold War
 Conduit 2
 D2
 Darksiders
 Diablo
 Diablo II
 Diablo II: Lord of Destruction
 Diablo III
 Die Hard Trilogy
 Drakan: Order of the Flame
 Drakensang: The Dark Eye
 Dr. Muto
 Duke Nukem 3D
 Duke Nukem: Time to Kill
 Duke Nukem: Land of the Babes
 Duke Nukem: Zero Hour
 Dungeon Lords
 Escape From Paradise City
 EverQuest: The Legacy of Ykesha
 Evil Zone
 Extreme-G 2 Final Fight Revenge Final Cut: Death on the Silver Screen Fire Emblem: Radiant Dawn Fur Fighters Ghost Pirates of Vooju Island Half-Life: Decay Hearthstone: Heroes of Warcraft Illbleed Jack Keane Kingdom O' Magic The Land Before Time: Return to the Great Valley Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude Magical Girls Yuki Maken X Mario & Sonic at the Olympic Winter Games Marvel: Ultimate Alliance 2 Mass Effect 3 Mortal Kombat 2011 Серия игр о Нэнси Дрю
 Natural Selection Natural Selection 2 Neverending Light New Super Mario Bros. Wii Nightmare Ned
 Operation Darkness
 PAIN
 Quantum Theory
 Paws & Claws: Pampered Pets
 Penumbra: Black Plague
 Penumbra: Requiem
 Persona 2: Eternal Punishment
 PopCap Arcade Vol 1
 PopCap Hits! Vol 1
 Professor Layton and the Curious Village
 Professor Layton and the Diabolical Box
 Professor Layton and the Unwound Future
 Professor Layton and the Last Specter
 Reset Generation
 Revenant
 Runaway: A Road Adventure
 Shadowbane
 Shadow Man
 Shadow Warrior
 Skylanders: Spyro's Adventure
 Snowboard Kids
 Snowboard Kids 2
 Sonic Adventure 2
 Sonic Battle
 Sonic Heroes
 Sonic Shuffle
 Soulcalibur III
 Soulcalibur Legends
 Soulcalibur IV
 Soulcalibur V
 Spellforce 2: Dragon Storm
 StarCraft
 StarCraft II: Wings of Liberty
 Star Trek Generations
 Star Trek Online
 Subnautica
 Super Smash Bros. Brawl
 Super Mario 3D Land
 Tail Concerto
 The Elder Scrolls V: Skyrim
 The Golden Compass
 The Lord of the Rings Online
 The Next Tetris
 The Tales of Bingwood: Chapter I
 Tony Tough and the Night of Roasted Moths
 Torchlight
 Twisted Metal 4
 Unreal
 Unreal Tournament 2003
 Unreal Tournament 2004
 Velvet Assassin
 Warcraft III: Reign of Chaos
 Warcraft III: The Frozen Throne
 Warhammer 40,000: Squad Command
 World of Warcraft
 World of Warcraft: Wrath of the Lich King
 Worms 3D
 Worms Forts: Under Siege

Примечания

Ссылки 
 
 Лани Минелла на сайте Voice Chasers
 Лани Минелла на сайте MobyGames

Актрисы озвучивания США
Продюсеры компьютерных игр